Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria di Frascati
 Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria di Pompei
 Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria di Roma

Pagine correlate 
 Sacri Cuori di Gesù e Maria